Burg Randeck ist der Name 
 einer Burgruine im Donnersbergkreis, siehe Burg Randeck (Pfalz)
 einer Burgruine im Landkreis Esslingen, siehe Burg Randeck (Landkreis Esslingen)
 einer Burgruine im Landkreis Kelheim, siehe Burg Randeck (Landkreis Kelheim)

Siehe auch:
Schloss Randegg, ein Schloss im Landkreis Konstanz